Walraad van Nassau-Ottweiler (1656-1705), luitenant-generaal van de Engelse en Staatse infanterie, gouverneur van Nijmegen.
 Walraad van Nassau-Usingen (1635-1702), graaf, en sinds 1688, vorst van Nassau-Usingen.